Martín I de Aragón, llamado también el Humano o el Viejo (Gerona, 29 de julio de 1356-Barcelona, 31 de mayo de 1410), fue entre 1396 y 1410 rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y conde de Barcelona. Igualmente fue rey de Sicilia entre 1409 y 1410. Además fue el fundador de la Real Cartuja de Valldecrist, quinta en España. Martín I fue llamado «el Humano» por su gran pasión por las Humanidades y los libros. La biblioteca de Martín I es la primera que podemos llamar renacentista, si en ese tiempo de la historia de España se puede emplear ya el término.

Biografía

Gobierno en Sicilia 
Segundo hijo de Pedro IV de Aragón y de su tercera mujer Leonor de Sicilia, Martín contrajo matrimonio en 1372 con María de Luna, hija de Lope, el primer conde de Luna, en 1374. De esta unión nacieron: el futuro rey de Sicilia Martín el Joven (1376-1409), Jaime (1378), Juan (1380) y Margarita (1388).

En 1375 fallece su madre, de la que heredará sus derechos sobre Sicilia, reino sobre el que reforzará su posición cuando en 1379 se acuerde el matrimonio entre su hijo y heredero con María de Sicilia, que en 1377 había heredado el trono siciliano tras la muerte de su padre Federico III de Sicilia. Dada la minoría de edad de ambos, el matrimonio no se celebrará hasta 1390, y Martín I será nombrado señor y regente de Sicilia en 1380.

Tras la coronación en Palermo de María de Sicilia y Martín el Joven, que recibió el título de Martín I de Sicilia, una facción de la nobleza siciliana partidaria de los Anjou se rebeló contra los nuevos monarcas, lo que obligó a Martín el Viejo a ponerse al frente de una flota y desplazarse a Sicilia para acabar con la insurrección. Mientras se encontraba inmerso en la pacificación de la isla, le sorprendió en 1396 la muerte de su hermano el rey de Aragón y la noticia de que, al haber muerto este sin sucesión masculina, su esposa María de Luna había reclamado el trono en su nombre.

Reinado en Aragón 

Al no haber acabado con la insurrección siciliana, tuvo que demorar su regreso a la Península, por lo que sería su mujer María de Luna la que tuvo que hacer frente a las pretensiones sucesorias tanto de la viuda de Juan I, Violante de Bar, que anunció que esperaba un hijo del rey fallecido que sería su legítimo heredero, como de Mateo I, conde de Foix, quien por su matrimonio con Juana de Aragón y Armagnac, hija mayor del difunto monarca, alegó sus derechos al trono aragonés. Las tropas del conde de Foix entraron en Aragón, pero fueron rechazadas por las tropas leales a Martín.

La inestable situación de sus reinos peninsulares hizo que Martín abandonara Sicilia en 1397, y al llegar a Zaragoza juró los fueros ante las Cortes el 13 de octubre de 1397 y fue coronado el 13 de abril de 1399. Al contrario de lo que había hecho su hermano, procuró ganarse la amistad de las oligarquías urbanas, descontentas con el pronobiliario reinado anterior, aunque no consiguió muchos éxitos al encontrarse dichas élites envueltas en una guerra de bandos que el monarca, indeciso, no supo atajar.

Todo su reinado estuvo marcado por el Cisma de Occidente que dividía a la cristiandad desde 1378. Fue partidario de los papas de Aviñón (donde acudió el año de su coronación para jurar fidelidad a Benedicto XIII, con quien parece que llegó a entablar una relación amistosa), de los que obtuvo apoyo en sus pretensiones sobre el reino de Sicilia frente a los Anjou, partidarios de los papas de Roma. En 1400, casaría a su sobrina Yolanda con Luis II de Anjou a fin de suavizar las tensiones.

En 1397, cuando volvía de Sicilia para hacerse cargo del trono aragonés, se entrevistó en Aviñón con el antipapa Benedicto XIII, aragonés y pariente de la reina, con la intención de llegar a solucionar el cisma y, posteriormente, en 1403 intervino militarmente contra el asedio que sufrió Benedicto en su sede papal, rescatándolo y acogiéndolo en Peñíscola.

Lanzó dos cruzadas contra el norte de África en 1398 y 1399. 

Su hijo Martín de Sicilia, con la victoria de San Luis (1409), acabó de someter a la nobleza rebelde de Cerdeña, expulsando de allí a los genoveses en 1409. Por desgracia, este hijo murió poco después. La noticia sorprendió al monarca cuando empezaba a residir en su nuevo palacio de Bellesguard, en Barcelona. Para entonces, María de Luna, la esposa del rey, había muerto y no había ningún otro heredero legal. Para intentar resolver el problema sucesorio, el rey Martín contrajo nupcias en este palacio con su segunda esposa, Margarita de Prades,  el 17 de septiembre de 1409. A la boda asistieron Benedicto XIII y el santo Vicente Ferrer, que ofició la ceremonia. No obstante, el rey Martín I murió antes de que la nueva reina quedara embarazada. 

En general fue un reinado de paz exterior. Sin embargo, en el interior fue un período convulso, debido a las cada vez más cruentas guerras entre bandos nobiliarios en Aragón (los Luna contra los Urrea) y en Valencia (los Centelles contra los Soler y los Vilaragut). Uno de los momentos de mayor tensión tuvo lugar el 6 de enero de 1407, cuando el gobernador de Valencia, Ramón Boil, fue asesinado en el contexto de una de esas luchas nobiliarias con las huestes del caballero Juan Pertusa y Gisberto Rexarch, partidarios de los Centelles.

Problema sucesorio 
El 29 de diciembre de 1406 falleció la reina María de Luna, quien le había dado cuatro hijos (Martín, Jaime, Juan y Margarita), de los cuales ninguno sobreviviría a su padre ni dejaría descendencia legítima alguna.

El último en fallecer fue Martín el Joven, en 1409, a causa de unas fiebres. Esto obligó a Martín I a contraer un nuevo matrimonio con la joven Margarita de Prades el 17 de septiembre de ese mismo año, pero de esta unión no nació ningún hijo.

El rey intentó legitimar a su nieto bastardo Fadrique de Luna (concebido por Martín el Joven y la noble siciliana Tarsia Rizzari), al cual trajo a la Península para poder educarlo, pero no encontró el apoyo político suficiente para convertirlo en su heredero y la comisión de expertos destinada a dilucidar la cuestión de la sucesión no se puso de acuerdo.

El 31 de mayo de 1410, moría Martín I a los 54 años (de una indigestión y ataque de risa) sin haber nombrado un sucesor, abriéndose entonces un interregno de dos años en el que se disputaron el trono hasta seis pretendientes, entre ellos su nieto. El conflicto alcanzó su solución en 1412 tras el llamado Compromiso de Caspe, por el que se eligió como nuevo rey a Fernando I, hijo de la hermana de Martín, Leonor de Aragón, nacido en la dinastía castellana de los Trastámara.

Ancestros

Véase también 
 Palacio del rey Martín el Humano en Poblet
 Alteraciones de Zaragoza de 1410
 Bellesguard, palacio del rey Martín el Humano en Barcelona

Referencias

Enlaces externos 
 

Reyes de Aragón del siglo XIV de la casa de Aragón
Reyes de Aragón del siglo XV de la casa de Aragón
Reyes de Sicilia de la casa de Aragón
Sepultados en el Monasterio de Poblet
Reyes de Mallorca
Reyes de Sicilia del siglo XV
Nacidos en Gerona
Fallecidos en Barcelona
Reyes de Valencia
Muertos por risa